Тагути () — японская фамилия. Известные носители:

 Тагути, Гэнъити (1924—2012) — японский инженер и статистик.
 Тагути, Масахару (1916—1982) — японский пловец. Олимпийский чемпион (1936).
 Тагути, Мицухиса (1955—2019) — японский футболист, вратарь.
 Тагути, Нобутака (род. 1951) — японский пловец. Олимпийский чемпион (1972).
 Тагути, Павел Ёсигоро (1902—1978) — епископ Осаки (1941—1969).
 Тагути, Рёити (род. 1986) — японский боксёр.
 Тагути, Тайси (род. 1991) — японский футболист.